

Moški

20 km (10 km + 10 km) zasledovanje

15 km klasično

50 km klasično

30 km prosto, skupni štart

1,5 km šprint

4 x 10 km štafeta

Ženske

10 km (5 km + 5 km) zasledovanje

10 km klasično

30 km klasično

15 km prosto, skupni štart

1,5 km šprint

4 x 5 km štafeta 

2002
Športi Zimskih olimpijskih iger 2002